De supercup van de Faeröer, officieel Stórsteypadystur, is de supercup in het voetbal op de Faeröer tussen de winnaars van de Meistaradeildin en Faeröerse voetbalbeker.

Wedstrijden

Prestaties per club 

Voetbal op de Faeröer